Bassetti ima više značenja:
 Bassetti, Firenze
 Bassetti, Pistoia